Kyrenia, grad na Cipru
 Okrug Kyrenia, jedan od okruga na Cipru
 Dvorac Kyrenia, dvorac u gradu Kyreniji
 Kyrenia (gorje), gorje na Cipru
 Kyrenia (brod), olupina grčkog trgovačkog broda iz 4. st. pr. Kr